«Несокрушимый» Эрик (, псевдоним, настоящее имя , родился 18 мая 1954 года в Суссексе, Англия) — автор и исполнитель песен, гитарист. С конца 1970-х годов является выдающимся представителем мелодичного поп-рока.

Биография 
Обладатель неординарного вокала и талантливый музыкант, Эрик занимает не последнее место в британском паб-роке.

Его карьера началась в середине 70-х на инди-лейбле Stiff Records. Помимо него, на лейбле записывались такие исполнители, как The Damned, Элвис Костелло и Madness. Иэн Дьюри, ещё один представитель семьи Stiff, становится на долгие годы близким другом и помощником Эрика. Дебютный сингл «Несокрушимого» Эрика, продюсерами которого стали Ник Лоу и Дьюри, «Whole Wide World» вышел 1го апреля 1977-го года и стал хитом.
В конце 77го Эрик участвует в первом турне, организованном лейблом. Запись турне вышла под названием «Live Stiffs» практически сразу после его завершения.

Несмотря на то, что и синглы и альбомы попадали в чарты, Эрику так и не удалось добиться широкой известности.

Проблемы с алкоголем приводят его к расторжению контракта со Stiff. Несколько лет Эрик пребывает в тени, пытаясь прийти в норму.

С середины 80-х его работа продолжается в группах Captains Of Industry, Len Bright Combo и Hitsville House Band, однако и эти проекты остаются практически неизвестными.

В конце 80-х Эрик перебирается во Францию, а в 2011 г. в Нью-Йорк.

«Нерушимого» Эрика можно услышать на альбоме-трибьюте Иэну Дьюри «Brand New Boots And Panties».

В последние годы Эрик выпустил пару совместных работ со своей женой Эми Ригби (Amy Rigby), а также сольный альбом amERICa (2015), на котором чисто британский музыкант отчитался о своём переезде в Соединенные Штаты.

Дискография на лейбле Stiff

Синглы 
 Whole Wide World / Semaphore Signals (1977)
 Reconnez Cherie / Rags‘n’Tatters (1978)
 Take The Cash / Girlfriend (1978)
 Crying Waiting Hoping / I Wish It Would Rain (1978)
 Hit ‘n’ Miss Judy / Let’s Go To The Pictures (7") (1979)
 Hit ‘n’ Miss Judy / Let’s Go To The Pictures / I Need A Situation (12") (1979)
 Popsong / Reconnez Cherie (1980)
 Broken Doll / I Need A Situation (1980)

Альбомы 
 Wreckless Eric (1978)
 The Wonderful World Of Wreckless Eric (1978)
 Whole Wide World (1979)
 Big Smash! (1980)

Сборники 
 A Bunch Of Stiffs (1977)

Концертные записи 
 Live Stiffs (1978)
 Be Stiff Tour (1979)

Примечания 

Рок-музыканты Великобритании
Исполнители паб-рока
Исполнители новой волны